Список самых густонаселённых городских районов (агломераций) Перу.

Устройство агломераций 
агломерация Лимы:49 районах Лимы и Кальяо, 9 735 587.

агломерация Трухильо: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco, Florencia de Mora, Huanchaco, Moche, Salaverry and Laredo

агломерация Арекипы: Арекипа, Альто-Сельва, Кайма, Серро-Колорадо, Хакобо, Хосе-Луис-Бустаманте-и-Риверо, Марьяно-Мельгар, Мирафлорес, Паукарпата, Сабандиа, Сачака, Сокабайа, Тиабайа, Янауара, Чаракато, Учумайо, Мольебайа, Кекенья и Юра.

агломерация Чиклайо: Чиклайо, Этен, Леонардо-Ортис, Ла-Виктория, Монсефу, Пиментель, Помалька, Пуэрто-Этен, Реке, Санта-Роза, Ламбаеке и Сан-Хосе.

агломерация Пьюры: Пьюра, Кастилья, Катакаос.

агломерация Икитоса: Икитос, Пунчана, Сан-Хуан-Баутиста, Белен.

агломерация Куско: Сан-Херонимо, Куско, Сантьяго, Уанчак, Сан-Себастьян.

агломерация Чимботе: Чимботе, Нуэво-Чимботе, Коишко.

агломерация Уанкайо: Уанкайо, Эль-Тамбо, Чилка.

См. также 
 Перу
 Города Перу

Примечания 

Населённые пункты Перу
Списки:Перу
Перу